Sergei Krikalev - um cosmonauta russo.
7469 Krikalev - um asteróide da cintura principal, a 2,7251254 UA.
Desambiguação